Something (The Beatles), een lied van the Beatles
Something (Andrius Pojavis), een lied van Andrius Pojavis
Something (Lasgo), een lied van Lasgo